Индијан Крик има више значења:
 Индијан Крик (Илиноис)
 Индијан Крик (Флорида)